Willem Engelbrecht kan zijn:

 Willem Anthony Engelbrecht,  (1839-1921)
 Willem Anton Engelbrecht,  (1874-1965)
 Willem Bernard Engelbrecht, (1881-1955)